Niemcy:
 Schinkel – dzielnica Osnabrücku
 Schinkel – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde
 Schinkel-Ost – dzielnica Osnabrücku

Osoby:
 Karl Friedrich Schinkel – niemiecki architekt

Inne:
 (5297) Schinkel – planetoida